Аджинджал Ахра Олексійович (абх. Аџьынџьал Ахра Алықьсаиҧа) (17 листопада 1962, Кутол, Абхазька АРСР) — український живописець.
 Аджинджал Руслан Олексійович (рос. Руслан Алексеевич Аджинджал; нар. 22 червня 1974, Сухумі, Абхазька АРСР, Грузинська РСР) — радянський та російський футболіст, півзахисник.